Als Erzgebirgsmagistrale bezeichnet man:
 den Skiwanderweg Krušnohorská lyžařská magistrála
 die Bahnstrecke Chomutov–Cheb